Marrus är ett släkte av nässeldjur. Marrus ingår i familjen Agalmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Marrus